Nueva Vizcaya (provincie), een provincie van de Filipijnen centraal gelegen op het eiland Luzon
Nueva Vizcaya (Nieuw-Spanje), een provincie van het onderkoninkrijk Nieuw-Spanje in het noorden van het hedendaagse Mexico